Astipalea puede referirse a:

Astipalea, una isla griega del Dodecaneso donde había una ciudad de su mismo nombre.
Astipalea, una antigua ciudad griega de la isla de Cos.
Astipalea, un personaje de mitología griega.